Sbalzo – in meccanica, la derivata dello strappo rispetto al tempo
Sbalzo di tensione – in elettrotecnica, variazione di differenza di potenziale elettrico che supera la tolleranza di rete, che può provocare malfunzionamenti negli apparecchi elettrici a lei collegati. 
Linea a sbalzo – in elettrotecnica, un circuito elettrico costituita da molte maglie contenenti ciascuno un generatore elettrico, in cui è necessario tenere conto sia dell'intensità di corrente, sia della distanza del carico dal punto di origine della linea elettrica, introducendo i momenti amperometrici.
Sbalzo – in architettura, una disposizione alternata di pietre (nel caso di archi) o di superfici facendo sì che si creino degli sbalzi fra un livello e l'altro.
Sbalzo – in campo automobilistico, la distanza fra l'asse della ruota e la parte più anteriore del veicolo
Sbalzo – tecnica artistica nel ramo della toreutica per eseguire delle opere scultoree su lastre di rame, oro o altri metalli
Ala a sbalzo – in campo aeronautico, un profilo che non necessita di alcun elemento strutturale esterno ad essa per la sua robustezza e rigidezza, a differenza di quella controventata o armata.
 Trave a sbalzo – in scienza delle costruzioni, una trave orizzontale vincolata ad una sola estremità. Il Ponte a sbalzo è un ponte che ha per campate due o più di queste travi: ne è un esempio il Ponte Punta Penna Pizzone. Idem per la scala a sbalzo.